Varpskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varpskär (Kumlinge, Åland), 
 Varpskär och Dussören, Brändö, Åland, 
 Varpskär, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar